El término ratonero hace referencia a varios artículos:

Aves 
 Ratonero calzado (Buteo lagopus), también conocido como busardo calzado o aguililla ártica, es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae que habita en el hemisferio norte.
 Ratonero común, busardo ratonero, busardo euroasiático o águila ratonera (Buteo buteo) es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae propia del Viejo Mundo.
 Ratonero de cola roja (Buteo jamaicensis), también conocido como gavilán colirrojo (en PR, guaraguao o warawao) es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae ampliamente distribuida desde Alaska hasta las Antillas.
 Ratonero de Harris, busardo de Harris (Parabuteo unicinctus), también conocido como peuco, halcón o aguililla de Harris, gavilán mixto, gavilán acanelado o gavilán rabiblanco, es un ave rapaz del orden de los Accipitriformes, perteneciente a la familia de los accipítridos que habita en distintas zonas de América.
 Ratonero moro ratonero o busardo moro (Buteo rufinus) es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae ampliamente distribuida por África, Asia y los Balcanes, esporádicamente en el sureste de Italia y accidentalmente en el sur de la península ibérica e islas Canarias.

Perros 
Ratonero o Ratero son las siguientes razas de perros:

Ratonero bodeguero andaluz
Ratonero mallorquín
Ratonero valenciano
Ratonero vasco, ver también Villanuco de Las Encartaciones
Ratonero Palmero
Ratonero en realidad no es más que eso, son cazadores de ratas y la descripción más precisa de la raza viene después. 
Ratonero Bodeguero Andaluz, Ratonero Mallorquin o Ratonero Valenciano. Casi como cuando generalmente hablas de un "perro de caza", pero por supuesto hay montones de razas de perros de caza.
Ratonero de Praga
Ratonero holandés
Chihuahueño
Perros tipo Terrier
Perros tipo Schnauzer

Murciélagos 
Myotis capaccinii
Myotis myotis

Toro 
Ratonero